Рахимов, Комолиддин (1928 г. село Бешкапа, , Ферганской области, Узбекистана)  — дехканин, бригадир хлопководческого звена, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в семье крестьянина в кишлаке Кайрагач, Риштанского района, Ферганской области Узбекистана. Узбек. Окончив начальную школу работал почтальоном. 1946 года бригадир хлопководческого звена колхоза "Янги замон", "Киров". Бригада Рахимова Комолиддина получила с каждого гектара в 1949 году 61,7, 1950 году 72,4 центнера хлопка и это были самые высокие показатели в республике.

1951 году за особо выдающейся новаторскую деятельность в области сельского хозяйства бригадир хлопководческого звена Рахимов Комолиддин удостоен звания Героя Социалистического Труда. Звенавые К.Зарипова Орденом Ленина, О.Хосилхужаева Орденом Знак Почета, О.Усманов, С.Рахимова Орденом Красного Знамени

Награды 
 Герой Социалистического Труда

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина